

Віста — місто, штат Каліфорнія
 Віста — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Vista (значення)